Одкровення по секрету () — комедійно-романтична яой-манґа, збірка, намальована манґакою під «Камо Набако». Манга, про кохання через довгий час розставання.

У цієї манги є продовження: Таємний код одкровень.

Сюжет 
Шуічіро Оока (у просторіччі Шу) - знаменитий автор пісень і батько Бо-тяна, дитини, що залишився від невдалого шлюбу. Бо-тяну самотньо поруч з вічно зайнятим татком, і він просить дозволу завести кішку. Але, незважаючи на те, що Шу постійно говорить йому «ні», Бо-тян все одно приводить додому... людину, дуже схожого на кота на ім'я Умекічі. І з цим «котом» Шу недавно переспав...

Персонажі 
 Шу — знаменитий автор пісень і батько Бо-тяна. Світле волоося.
 Бо — син Шу. Карі очки, коричневе волосся.
 Умекічі — хлопець, дуже схожий поведінкою на кота. Темне волосся та очі.
 Мін — співробітник Умекічі.

Див. також 
 Aikotoba wa Hallelujah
 Anata no Jinsei Hikiukemasu!
 Love doesn't come in the first night
 Яой

Посилання 
 Манґа на сайті «AdultManga»  
 Манґа на сайті «mangafox.me»  
 Манґа на сайті «manga.animea.net» 

Манґа жанру яой
Аніме та манґа на ЛГБТ-тематику
Камо Набако